Borzysław – imię męskie
4 miejscowości w Polsce:
 Borzysław – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Borzysław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski 
 Borzysław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo
 Borzysław – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski

Zobacz też: Borzysławice, Borzysławiec, Borysław